Huberman puede referirse:

 Barbara Jane Liskov, nacida Huberman
 Bronisław Huberman
 Georges Didi-Huberman
 Katyna Huberman
 Leo Huberman
 Meir Dagan, né Huberman